

Onomastica
Steffen – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Stefano

Persone
Albert Steffen – scrittore svizzero
Anthony Steffen, pseudonimo di Antonio Luiz de Teffé Von Hoonholtz – attore italiano
Anuk Steffen – attrice svizzera
Benjamin Steffen – schermidore svizzero
Bernhard Steffen – calciatore tedesco
Britta Steffen – nuotatrice tedesca
Horst Steffen – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
Otto Steffen – ginnasta e multiplista statunitense di origine tedesca
Paul Steffen – calciatore lussemburghese
Renato Steffen – calciatore svizzero
Tabea Steffen – schermitrice svizzera
Waldemar Steffen – altista, lunghista e triplista tedesco
Willy Steffen – calciatore svizzero
Zack Steffen - calciatore statunitense